Андроид се може односити на:
 Андроид (робот), направљен да личи на човека
 Андроид (оперативни систем), за мобилне уређаје, у власништву Гугла